PDIA3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 15-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 505 амінокислот, а молекулярна маса — 56 782.

Кодований геном білок за функцією належить до ізомераз. 
Локалізований у ендоплазматичному ретикулумі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15